La Duquesa María Isabel Amalia Francisca de Baviera (5 de mayo de 1784 - 1 de junio de 1849) fue una Duquesa en Baviera como miembro de la línea del Palatinado-Birkenfeld-Gelnhausen de la Casa de Wittelsbach, y a través de su matrimonio con Louis-Alexandre Berthier se convirtió en Princesa de Wagram y Princesa de Neuchâtel.

Biografía 
María Isabel nació en Landshut, Electorado de Baviera, siendo la única hija y segundo vástago del Duque Guillermo de Baviera y de su esposa la Condesa Palatina María Ana de Zweibrücken-Birkenfeld, hermana del futuro rey Maximiliano I José de Baviera. Murió en París, Francia, a la edad de 65 años.

Matrimonio e hijos 
María Isabel contrajo matrimonio con Louis-Alexandre Berthier (20 de febrero de 1753 - 1 de junio de 1815), 1º Príncipe de Wagram, 1º Príncipe Soberano de Neuchâtel y Mariscal de Francia, el 9 de marzo de 1808. Tuvieron un hijo y dos hijas:
Napoléon-Alexandre, 2º Duque (11 de septiembre de 1810 - 10 de febrero de 1887), desposó el 29 de junio de 1831 a Zénaïde Françoise Clary (25 de noviembre de 1812 - 27 de abril de 1884) y tuvieron descendencia, extinto en línea masculina en 1918.
Carolina-Josefina (22 de agosto de 1812 - 1905), desposó el 9 de octubre de 1832 a Alfonso Napoleón, Barón d'Hautpoul (29 de mayo de 1806 - 25 de abril de 1889)
María-Ana (19 de febrero de 1816 - 23 de julio de 1878), desposó el 24 de junio de 1834 a Jules Lebrun, 3º Duque de Plaisance (19 de abril de 1811 - 15 de enero de 1872).

Distinciones honoríficas 
 Dama de la Orden de Santa Isabel (Reino de Baviera)

Ancestros

Enlaces externos 

Princesas de Baviera del siglo XVIII (casa de Wittelsbach)
Católicos de Alemania
Duquesas en Baviera
Neuchâtel
Nacidos en Landshut
Fallecidos en París
Princesas de Baviera del siglo XIX (casa de Wittelsbach)
Consortes de la casa de Wittelsbach
Damas de honor de la Orden de Teresa